Bedrijven en organisaties
 Flandria - historisch Belgisch fietsen-, brom- en motorfietsmerk.
 Flandria (wielerploeg) - voormalige Belgische wielerploeg
 Flandria Film - Belgisch filmbedrijf

Scheepvaart 
 Flandria (rederij) - Belgische rederij
 Flandria II (schip, 1930) - schip van bovenstaande rederij
 Flandria 16 (schip, 1951) - schip van bovenstaande rederij
 La Pérouse - het restaurant van bovenstaand schip, in de jaren vijftig in het bezit van een Michelinster
 Flandria 18 (schip, 1967) - schip van bovenstaande rederij
 Flandria Seaways (schip, 2000) - schip van DFDS Seaways

Boekwerken
 Flandria illustrata - historiografisch en cartografisch werk uit 1641 
 Flandria generosa - handschrift over de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen

Sport
 KFC Flandria Paal - Belgische voetbalclub
 KFC Flandria Ravels - Belgische voetbalclub
 Club Social y Deportivo Flandria - Argentijnse voetbalclub

Overig
 Vlaanderen, de landstreek en zijn historische voorzaten
 Flandria Palace - voormalig hotel in Gent
 Domus Flandria - woningbouwprogramma
 Ceratrichia flandria - vlinder
 Laelia flandria - vlinder
 Flandria insula, spookeiland dat op sommige kaarten uit de 17e eeuw is ingetekend in de Atlantische Oceaan